

Sigle 
 Federazione Kitesurf Italia – organizzazione di kitesurfing

Codici 
 FKI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Kisangani-Bangoka, Kisangani, Repubblica Democratica del Congo